Scherbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Lilly Scherbauer (* 1916), deutsche Kinderbuchillustratorin
 Sepp Scherbauer (1920–2002), deutscher Sportjournalist